Horvátország
 Lovča, falu Donji Kukuruzari községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szlovákia
Lovča, Nagylócsa község szlovák neve a Besztercebányai kerületben, a Garamszentkereszti járásban